Chirilovca se poate referi la:

 Chirilovca - sat din componența comunei Halahora de Sus din raionul Briceni, Republica Moldova
 Chirilovca - sat din componența comunei Florești din raionul Florești, Republica Moldova
 Chirilovca - sat din componența comunei Vinogradovca din raionul Taraclia, Republica Moldova

Vezi și 
 Chiril (dezambiguizare)
 Chirileni (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova